Северавтодор —Акционерное общество "Государственная компания «Северавтодор»—  является основным генеральным подрядчиком, выполняющим работы по содержанию автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, а также генеральным подрядчиком по устройству и содержанию 100% сети зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Обслуживает более  6000 км автодорог.

История 
Приказом Министерства автомобильных дорог Российской Федерации № 112-01 от 22 июля 1987 года в составе Тюменьавтодора было создано Управление Северных Автомобильных дорог, основной задачей которого являлись ремонт и содержание автодорог общего пользования и зимников в северных районах Тюменской области. В том же году одними из первых в состав управления вошли дорожные ремонтно-строительные участки: Салехардский, Ханты-Мансийский, Сургутский, Нижневартовский.

Наименование 
 1987 г. — Управление северных автомобильных дорог ПО «Тюменьавтодор»
 1991 г. — Производственное проектно-ремонтное объединение «Северавтодор»
 1994 г. — Государственное унитарное предприятие «Северавтодор»
 2003 г. — Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа «Северавтодор»
 2006 г. — Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Северавтодор»
 2015 г. — Акционерное общество "Государственная компания «Северавтодор»

Органы управления

Учредитель 
Департамент по управлению Государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного - Югры

Надзорные органы 
 Департамент Дорожного хозяйства и транспорта  Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

Основные заказчики 
 КУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление автомобильных дорог» (КУ "Управление автомобильных дорог")
 Федеральное Управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства Росавтодор (ФКУ «Уралуправтодор»)

Руководство 
 Морозов Геннадий Михайлович — 28.01.1987 г. — 26.01.1988 г.
 Синянский Владимир Владимирович — 26.01.1988 г. — 01.12.1989 г.
 Федорук Николай Григорьевич. — 15.11.1989 г. 17.04.1990 г.
 Бец Виктор Александрович — 10.09.1990 г. — 24.01.1995 г.
 Мусин Рамиль Фанаисович — 24.01.1995 г. — 26.06.2018
Фомагин Валерий Борисович - 26.06.2018 - 2021 г. 
Лебедев Александр Владимирович  - с 2021 г по настоящее время

Структура предприятия 
Структура предприятия: 

- основной офис Аппарата управления общества г. Сургут, г. Ханты-Мансийск.

- филиалы Общетва (Филиал №1 в г. Нижневартовск, Филиал №3 в г. Сургут, Филиал №4 в г. Нефтеюганск, Филиал №5 в г. Ханты-Мансийск, Филиал №6 в г. Урай, Филиал №7 в г. Нягань, Филиал №9 в г. Югорск, Филиал №10 в г. Белоярский.

Достижения 
- В 2018 году Общество продолжило реализацию пилотного проекта для Югры по заключению и исполнению муниципальных контрактов жизненного цикла по строительству подъездной автомобильной дороги к деревням Сотник, Мортка, Ямки Кондинского района. Уникальность указанных контрактов заключается в том, что подрядчик самостоятельно проектирует автодорогу, затем по своему проекту строит ее и впоследствии эксплуатирует.

- Советом директоров Общества утверждена стратегия развития Общества на период до 2024 года, согласно которой целью Общества на среднесрочную перспективу является повышение качества и оперативности выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

- Результатом масштабной инвестиционной программы в рамках реализации национального проекта безопасные и качественные автомобильных дороги – обновленный парк техники 87 единиц, а именно 44 КДМ, асфальтоукладчик, катки, перегружатель асфальтобетона, асфальтосмесительная установка и другая техника). В 2020 году запланировано приобрести еще около 137 единиц техники. 

- На базе предприятия с 2018 года действует региональный диспетчерский центр. Сегодня это — 18 стационарных и 40 камер онлайн трансляции, установленных на специализированной дорожной технике, 1030 единиц дорожно-строительных машин и механизмов, оснащенных бортовыми навигационными терминалами стандарта ГЛОНАСС и т.д.

- В 2019 году проведена модернизация центральной лаборатории, закуплено новейшее оборудование, это улучшит контроль качества материалов, применяемых в строительстве и ремонте дорог округа.

- Разработана и внедрена инновационная  технология устройства горизонтальной дорожной разметки в зимний период   (при температуре до -10 градусов) с использованием турбореактивной сушильной машины для очистки, прогрева и высушивания дорожного покрытия.  Данная технология позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий на автодорогах  Югры.

- В 2020 году в Сургуте появится первый проекционный пешеходный переход.

Основные объекты строительства 
 Строительство объекта «Транспортная развязка на пересечении Нефтеюганского шоссе и ул. Грибоедова», протяженностью 4,2 км. (2000 г.)
 Реконструкция автодороги «Нефтеюганск — Мамонтово» — протяженностью 7,5 км.
 Ремонт автодороги «г. Сургут- г.Лянтор».
 Реконструкция автодороги «г. Сургут — Аэропорт», строительство подземного перехода.
 Строительство и ремонт автодороги «Устье-Аха — Урай» — 119 км. (1994—2009 гг.)
 Строительство автодороги «г.Нягань — п. Приобье» — 24 км
 Автомобильная дорога «г.Урай — п. Половинка» — 2007 г.
 Реконструкция объездной дороги в г. Урае — 2009 г.
 Строительство ДРП на 105 км а/д «Ханты-Мансийск — Нягань», участок «Ханты-Мансийск — п. Талинский» — 2010 г.
Строительство ДРП "Мост-Обь" - 2007 г.
"Подъезд к мостовому эксплуатационному эксплуатационному участку "Мост-Обь" - 2009 г. 
Строительство стационарного пункта весового контроля на подходах к мостовому переходу через р. Обь - 2009 г.
Строительство ДРП "Приобское"на 885 км. федеральной а/д Тюмень-Ханты-Мансийск - 2009 г.
Строительство ДРП на а/д Сургут-Нижневартовск - 2011 г.
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги пгт. Игрим - д. Нижние Нарыкары.
Строительство подъездной автомобильной дороги к д. Сотник Кондинского района 2017 г.

Деятельность 
Основными направлениями деятельности Общества являются: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и ведомственного значения Ханты-Мансийского      автономного округа - Югры и искусственных сооружений на них;

- устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Все виды деятельности предприятия регулируются нормами СРО "Союз строителей Югры".

Производственный арсенал Общества составляют (2022 г.):

8 производственных баз; 

29 дорожно-ремонтных пунктов; 

1205 единицы транспортных средств и дорожно-строительной техники; 

20 асфальтобетонных установок;

Протяженность автомобильных дорог составляет 5513 км.

Доля видов работ в выручке компании (2022 г.):

- Содержание 55%, 

- Строительство и ремонт 38%, 

- Услуги 5%, 

- Автозимники 2%.

Общество содержит 100% окружной сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них,  является генеральным подрядчиком по устройству и содержанию 100% сети зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения ХМАО – Югры и реализует 13 контрактов жизненного цикла.

Культура 
Благодаря АО ГК «Северавтодор» в Сургутском районе появился культурный объект — Музей Моста у подножья Югорского моста. Музей полностью посвящён уникальному сооружению — вантовому мосту и деятельности мостостроителей и дорожников. Музей расположен в действующем дорожно-ремонтном пункте «Мост-Обь» в непосредственной близости от вантового моста.
На территории ДРП представлены выставочные экспонаты дорожно-строительной техники, которые также являются историей отечественного машиностроения. Модели дорожной техники давно сняты с производства.
Один из таких экспонатов расположен у центрального офиса АО ГК «Северавтодор» в г. Сургуте — ГАЗ-63 и посвящён дорожникам Югры. Автором идеи стал директор Филиала № 3 ГП «Северавтодор» Валитов Салават Иридиевич. В экскурсионный маршрут входит и посещение павильона, который был построен за счет средств предприятия. Он открывает великолепный вид на уникальное мостовое сооружение.

Музей Моста быстро вошел в состав действующих на территории сургутского района музейного сообщество и наряду с ними участвует в городских и международных мероприятиях и событиях: ежегодная акция Ночь в Музее, городские и школьные викторины. Так же Музей становится исследовательской площадкой для городских школьных проектов (Муниципальный конкурс технического творчества «Югорский Мост. Новый взгляд. Новые решения.»), где дети реализуют свои фантазии, а инженеры, подхватывая идеи подрастающего поколения, воплощают их в жизнь.

Ссылки 
Официальный сайт правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
 Официальный сайт федерального управления автомобильных дорог ФКУ «Уралуправтодор»

Компании России